Brændstoftank har flere betydninger:
 Brændstoftank (beholder) – typisk i et motorkøretøj
 Tankstation